Die Hauptnährelemente sind lebensnotwendige Nährstoffe für die Ernährung der Pflanze, die in größeren Mengen für das Wachstum und die Biomassebildung erforderlich sind. Neben den vier „organischen“ Grundelementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff zählen Phosphor, Kalium, Schwefel, Calcium und Magnesium zu den Hauptnährelementen in der Pflanzenernährung. Synonyme Bezeichnungen für die Hauptnährelemente sind Makronährelemente (kurz auch Makroelemente) oder Makronährstoffe.

Unter anderem von Seiten der Dünge­technik werden Stickstoff, Phosphor und Kalium auch als Kernnährelemente oder Kernnährstoffe bezeichnet. Sie sind Bestandteile des Volldüngers, weil sie in der Regel nicht von Natur aus im Überschuss verfügbar sind wie C, O und H.

Daneben vervollständigen sieben essentielle Spurenelemente – Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Chlor, Bor, Molybdän – und weitere nützliche Elemente, die eventuell für einige Pflanzen notwendig sind, die Ernährung der höheren Pflanzen. Möglicherweise sind weitere Elemente – in geringen Spuren – potentielle Nährelemente. 

Viele Elemente sind in geringen Konzentrationen wachstumsfördernd, eventuell auch als Substitute für lebensnotwendige Nährelemente. Natrium, Aluminium, Silizium und Cobalt sind für einige Pflanzenarten besonders nützlich.

Siehe auch 
 Boden-pH
 Eutrophierung
 Ernährung
 Mineralstoff
 Mengenelemente

Literatur 
 Arnold Finck: Pflanzenernährung in Stichworten. Dritte, überarbeitete Auflage. Hirt, Kiel 1976, ISBN 3-554-80197-6 (Hirts Stichwortbücher).
 Hans-Georg Kramer: Pflanzenaquaristik á la Kramer. Tetra-Verlag, Berlin-Velten 2009, ISBN 978-3-89745-190-2, S. 60–65.

Pflanzenernährung
Nährstoff
Bodenfruchtbarkeit